Дусыково — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Ворцинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 172 м над уровнем моря.

Улицы:
 Логовая
 Майская

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 34 человека (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района